Ernst Sandgren kan avse någon av följande:
Ernst Sandgren (präst) (1893–1965), präst och författare
Ernst Sandgren (ingenjör) (1882–1950)

Noter